São Fidélis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Fidélis (ort), Rio de Janeiro, 
 São Fidélis (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar